Battaglia di Praga (1648) – battaglia della Guerra dei trent'anni svoltasi il 26 luglio 1648 tra truppe svedesi e truppe del Sacro Romano Impero;
 Battaglia di Praga – battaglia della guerra dei sette anni, combattuta il 6 maggio 1757 tra la Prussia e l'Impero austriaco;
 Battaglia di Praga (1794) – battaglia combattuta il 4 novembre 1764 nel sobborgo di Varsavia chiamato Praga tra la Russia e la Confederazione polacco-lituana;
 Battaglia di Praga – detta anche Offensiva di Praga, svoltasi durante la seconda guerra mondiale, nella prima parte del mese di maggio del 1945, tra l'esercito tedesco e quello sovietico.